

Източници 

Монтанска област
Област Монтана